Трилогия:

 Трилогия — совокупность трёх произведений искусства, объединенных преемственностью сюжета либо общей идеей.
 Трилогия — книга российского писателя Владимира Сорокина, опубликованная в 2005 году.